Adam Wilczyński (1896–1968) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Adam Wilczyński (1898–1919) – powstaniec wielkopolski, 27 czerwca 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy